Бенджамин Т. "Бен" Кинг (; род.  в Ричмонде, штат Виргиния, США) —  американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за южноафриканскую команду «». Чемпион США 2010 года в групповой гонке. Победитель двух этапов на Вуэльте Испании 2018.

Достижения 

 2009
 3-й Чемпионат США — групповая гонка U23
 2010
  Чемпионат США — групповая гонка
  Чемпионат США — групповая гонка U23
 Молодёжная классификация Nature Valley Grand Prix
 Молодёжная классификация Каскейд Классик
 3-й Кубок наций Сагенея  
 2011
 Молодёжная классификация Тур Пекина
 2015
 1-й этап Критериум Интернациональ
 2-й Чемпионат США — индивидуальная гонка
 2016
 2-й этап Тур Калифорнии
 2017
 Спринтерская классификация Вуэльта Бургоса
 2018 
 4-й и 9-й этапы Вуэльта Испании
 Горная классификация Волта Алгарви

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
Кинг, Бенджамин  на FirstCycling 

Велогонщики США